Veering ist der Familienname von

 Klaas Veering (* 1981), niederländischer Hockeyspieler
 Uno Veering (* 1949) estnischer Jurist und Politiker